Halone bezeichnet:

 die in Feuerlöschern und automatischen Löschanlagen verwendeten Halogenkohlenwasserstoffe
 in der Antike eine kleine Insel im Marmarameer, heute die türkische Insel Paşalimanı
 eine Gattung in der Familie der Bärenspinner, siehe Halone (Gattung)